Osoby o tym nazwisku:
 Felicjan Filip Wołodkowicz – greckokatolicki duchowny
 Jan Henryk Wołodkowicz – polski i francuski wojskowy
 Józef Wołodkowicz – polski urzędnik, powstaniec
 Józef Wołodkowicz – polski dyplomata
 Konstanty Wołodkowicz – polski filantrop
 Michał Wołodkowicz – polski urzędnik